Карл Лаукс (1896—1978) — німецький музикознавець.
 Лук Лаукс (* 1958) — бельгійський комп'ютерний інженер та дизайнер, відомий завдяки розробці дизайну монет євро.
 Маріус Лаукс (* 1986) — німецький футболіст.
 Пауль Лаукс (1887—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал від інфантерії (1942) вермахту.

 Лаукс Малер (1485—1552) — середньовічний майстер виготовлення лютні.
німецькі прізвища